В теории графов пороговый граф — это граф, который может быть построен из одновершинного графа последовательным выполнением следующих двух операций:
Добавление в граф одной изолированной вершины
 Добавление одной доминирующей вершины в граф, т.е. отдельной вершины, связанной со всеми остальными вершинами.

Например, граф на рисунке является пороговым графом. Он может быть построен с одной вершины (вершина 1), и добавления чёрных вершин как изолированных вершин и красных вершин как доминирующих вершин в порядке нумерации.

Пороговые графы были введены Хваталом и Хаммером. Глава, посвящённая графам, появилась в книге Голумбика, а книга Махадева и Пеледа полностью посвящена пороговым графам.

Альтернативные определения 

Эквивалентное определение следующее: граф является пороговым, если существует вещественное число  и для каждой вершины  задан вес , такой, что для любых двух вершин ,  является ребром тогда и только тогда, когда . 

Другое эквивалентное определение: граф является пороговым, если существует вещественное число  и для каждой вершины  задан вес , такой, что для любого множества вершин ,  является независимым тогда и только тогда, когда 

Название "пороговый граф" пришёл из определения: S является "порогом" для свойства иметь ребро, или, эквивалентно, T является порогом для множества быть независимым.

Разложение
Из определения, использующего последовательное добавление вершин, можно получить альтернативный путь уникального описания порогового графа в смысле строки символов.  всегда служит первым символом строки и представляет первую вершину графа. Каждый последующий символ будет либо , который означает изолированную вершину, либо , который означает добавление доминирующей вершины. Например, строка  представляет звезду с тремя листьями, а  представляет путь из трёх вершин. Граф на рисунке можно представить строкой

Связные классы графов и распознавание
Пороговые графы являются специальным случаем Кографов, расщепляемых графов и тривиально совершенных графов. Любой граф, являющийся одновременно кографом и расщепляемым графом, является пороговым. Любой граф, являющийся одновременно тривиально совершенным графом и дополнением тривиально совершенного графа, является пороговым графом. Пороговые графы являются также специальным случаем интервальных графов.  Все эти связи могут быть объяснены в терминах их характеризации запрещёнными порождёнными подграфами.  Кограф — это граф с отсутствием порождённых путей с четырьмя вершинами, P4, а пороговые графы — это графы баз порождённых подграфов P4, C4 или 2K2 .  C4 — это цикл из четырёх вершин , а 2K2 — его дополнение, то есть два раздельных ребра.  Это также объясняет, почему пороговые графы замкнуты по взятию дополнения. P4 является самодополнительным, а потому, если граф не содержит порождённые подграфы P4, C4 и 2K2, его дополнение тоже не будет их иметь .

Хеггернес и др. показали, что пороговые графы могут быть распознаны за линейное время. Если граф не является пороговым, препятствие в виде P4, C4 или 2K2 будет указано.

См. также
Индифферентный граф
Параллельно-последовательный граф

Примечания

Литература
 §50. Пороговые графы
. 
. 2nd edition, Annals of Discrete Mathematics, 57, Elsevier, 2004. 
.

Ссылки
Threshold graphs , Information System on Graph Classes and their Inclusions.

Семейства графов
Совершенные графы